Амазонас () — топонім, похідний від  — назви річки Амазонка:
 Амазонас — найбільший штат у Бразилії 
 «Амазонас» — оперний театр в Манаусі

Амасонас  
 Амасонас — департамент в Колумбії 
 Амасонас — один з штатів Венесуели 
 Амасонас — один з регіонів Перу

Див. також  
 Амазонія
 Амазонка (значення)
 Амазонський дощовий ліс